Il singolare  dell'Heineken Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Juan Martín del Potro, detentore del titolo, ha deciso di non partecipare al torneo.
John Isner ha vinto il torneo battendo in finale Arnaud Clément 6-3, 5-7, 7-6(2)

Teste di Serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Tommy Robredo (quarti)
  David Ferrer (secondo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)

  Philipp Kohlschreiber (semifinali)
  Jürgen Melzer (quarti)
  Juan Mónaco (secondo turno)
  Albert Montañés (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Heineken Open 2010
ATP World Tour 2010